

Географія 
 Гедж — острів в архіпелазі Земля Франца-Йосифа.
 Гедж Рокк () — невеличкі скелясті острови в архіпелазі островів Сіллі, Велика Британія, омивається Кельтським морем.

Особи 
 Арно Гедж (фр. Arnaud Guedj, 19 липня 1997 року, Ле-Ман) — французький футболіст, півзахисник футбольного клубу «Зірка» (Кропивницький).

Інше 
 Гедж-фонд — загалом означає компанію, яка займається керуванням капіталом, аби максимально примножити кошти з чітко обумовленим або плаваючим ризиком.